Jan de Boer (gymnast) (1859-1941), Nederlands olympisch gymnast
 Jan de Boer (1877-1946), symbolistisch schilder 
 Jan de Boer (1893-1956), Nederlands burgemeester en heemraad
 Jan de Boer (1898), Nederlands voormalig voetballer
 Jan de Boer (1902-1989), schilder 
 Jan de Boer (1906-1982), Burgemeester van Assendelft
 Jan de Boer (1911-2010), hoogleraar theoretische fysica en mechanica
 Jan de Boer (1955), Nederlands voormalig voetballer
 Jan de Boer (dammer), Nederlands dammer
 Jan de Boer (D66) (*1969), Burgemeester van Den Helder
 Jan de Boer (2000), Nederlands voetballer